Vision (titre original : ) est le premier tome de la troisième série de romans de fantasy britanniques La Guerre des clans. Ce troisième cycle est intitulé Le Pouvoir des Étoiles.

Résumé 
L'histoire porte sur les trois petits-enfants d'Étoile de Feu, les enfants de Poil d'Écureuil et de Griffe de Ronce : Petit Geai, Petit Lion et Petit Houx. Ils ont le pouvoir des étoiles dans leurs pattes, selon la prophétie d’Œil du Ciel, le vieux matou mort du Clan du Ciel, celui qu'Étoile de Feu a reformé. Les trois chatons devront vivre des aventures, des aveux, de la joie et de la tristesse, car les embûches qui parcourent leurs chemins ne seront pas faciles à surmonter. Ils deviendront apprentis, et apprendront au fil du temps que vivre selon une prophétie traçant leur destinée n'est pas toujours amusant.

Dans le premier tome du cycle, Petit Geai, Petit Houx et Petit Lion sont très impatients de devenir apprentis afin de servir leur Clan. Lorsque le Clan apprend qu'une renarde morte sur leur territoire a laissé ses petits rôder autour du Clan, ce sont ces trois chatons turbulents qui tentent de les chasser afin d'obtenir gloire et compliments. Durant cette entreprise, Petit Geai se blesse mais s'en remettra (en plus de son handicap naturel : il est aveugle), et Petit Houx et Petit Lion sont contraints de rester à la pouponnière. Feuille de Lune, prise de pitié pour Petit Geai, qui, aveugle, ne pourra jamais devenir un guerrier comme les autres. Elle lui propose alors de devenir son apprenti mais celui-ci refuse car il ne veut pas de la pitié des autres et désire devenir un valeureux guerrier, comme son père et son grand-père (Étoile de Feu). De son côté, Petit Houx convoite le poste d'apprentie guérisseuse, qu'elle obtiendra lors du baptême des trois apprentis : elle devient alors l'apprentie de Feuille de Lune et reçoit son nouveau nom, Nuage de Houx ; Nuage de Lion devient l'apprenti de Pelage de Granit ; et Nuage de Geai l'apprenti de Cœur Blanc, à sa grande déception. En effet, celui-ci la considère comme une guerrière de seconde zone, à cause de sa  cécité partielle.

Lors de l’Assemblée des quatre Clans, deux intrus font leur apparition : il s'agit de Millie, une ex-chatte domestique désormais guerrière et de Plume Grise, qui a été enlevé au II cycle par les Bipèdes, le meilleur ami d'Etoile de Feu et également l'ex-lieutenant du Clan du Tonnerre. C'est alors qu'un nouveau problème apparaît, qui de Plume Grise ou de Griffe de Ronce sera lieutenant ? N’étant pas sûr du choix à faire, Étoile de Feu demande à Feuille de Lune (sa fille) de demander conseil au Clan des Etoiles, qui répondent qu'Etoile de Feu doit faire son choix en trouvant celui qui connaît le mieux son Clan (finalement il choisira Griffe de Ronce). Nuage de Geai, surprenant cette conversation, décide de suivre sa tante jusque la Source de Lune (lieu de réunion des guérisseurs, où ils partagent les rêves avec leurs ancêtres). Et quelle n'est pas sa surprise lorsqu'il aperçoit ses ancêtres, les chats défunts du Clan des Etoiles, et Feuille de Lune discuter du choix du lieutenant. En se réveillant, la guérisseuse, courroucée de cette indiscrétion, ne manque pas de le réprimander. Elle profite également de cette occasion pour  renouveler sa proposition de devenir son apprenti mais la réponse de son neveu ne change pas. 

Le Clan de l'Ombre, qui trouve que le Clan du Tonnerre n'est qu'un amas de chats domestiques, décide de l'attaquer mais subit une cuisante défaite. Nuage de Lion va alors comprendre que sa sœur, Nuage de Houx, n'est pas faite pour être guérisseuse. Son frère, perturbé par les paroles de Feuille de Lune, qui lui dit que sa destinée est de devenir guérisseur, retourne à la Source de Lune et rencontre dans son rêve Étoile du Tigre et Plume de Faucon. Ceux-ci lui propose de posséder davantage de pouvoir et alors que Nuage de Geai va accepter, Petite Feuille intervient pour le retenir et lui rappeler les méfaits de son oncle (Plume de Faucon) mais surtout de son grand-père (Étoile du Tigre). Pendant ce temps, au camp du clan du Tonnerre, Nuage de Houx annonce finalement à son père (Griffe de Ronce) et à son mentor qu'elle préfère être guerrière plutôt que guérisseuse. Quelques instants plus tard, Nuage de Geai demande (à contrecœur) à devenir l'apprenti de sa tante (Feuille de Lune). Nuage de Houx aura donc pour nouveau mentor Poil de Fougère et Nuage de Geai aura Feuille de Lune comme mentor.

Lors de la réunion habituelle des guérisseurs, le jeune aveugle prendra pleinement conscience de son incroyable pouvoir. Il peut voyager à sa guise dans les rêves et pensées des autres chats : c'est ainsi qu'il saura que le Clan du Vent se fera attaquer par des chiens errants. Il apprendra également la terrible vérité de la guérisseuse de la Rivière (Papillon sa « demi » tante) : elle ne rêve pas du Clan des Étoiles. C'est alors que Nuage de Geai va faire la connaissance de Croc Jaune une ancienne guérisseuse du Clan du Tonnerre, mentor de Museau Cendré. Elle va lui apprendre (en vain) de ne pas être trop curieux sur les rêves de autres. 
L'hiver arrive et le mal vert commence à s'abattre sur les quatre Clans. Nuage de Geai ne remarquera pas assez vite que Poil de Souris est touchée et s'en voudra terriblement. 

Le Clan du Vent se fait attaquer par des chiens comme l'avait prévu Nuage de Geai en s'introduisant le rêve d'Écorce de Chêne (guérisseur du Clan du Vent). Le Clan du Tonnerre va envoyer une patrouille pour les aider, Nuage de Lion participe à celle-ci pour sauver et pour revoir Nuage de Myosotis (dont il est amoureux). Grâce à son aide, le Clan du Vent a réussi à repousser les chiens et remercie le clan du Tonnerre. Sauvé du danger, Nuage de Lion rentre au camp avec ses camarades, content d'avoir gagné sa deuxième bataille (la première étant contre le Clan de l'Ombre) et il est très fier de ses cicatrices.

Version française 
Le roman est traduit en langue française par Aude Carlier et publié le .

Notes et références

Liens externes 
 
 

La Guerre des clans
Roman britannique paru en 2007
Roman de fantasy britannique
Roman pour l'enfance et la jeunesse
Chat dans la littérature
2007 en fantasy